Чемпіонат Мальти з футболу 2017—2018 () — 103-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул чемпіона здобула Валетта.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

 
  
 

 
 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Бомбардири

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 2018

|}

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2017—2018
Мальта
Мальта